Caspary ist ein patronymisch gebildeter deutscher Familienname der sich in lateinischer Genitiv-Form vom Vornamen Caspar ableitet.

Namensträger 
 Alexander Caspary (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Angela Caspary, deutsche Eiskunstläuferin
 Anja Caspary (* 1964), deutsche Radiojournalistin
 Carl Caspary (1898–1977), deutscher SA-Führer
 Daniel Caspary (* 1976), deutscher Politiker (CDU), MdEP
 Ferdinand Caspary (1853–1901), deutscher Mathematiker
 Friedrich Caspary (1901–1978), hessischer Politiker (SPD)
 Fritz Caspary (1914–2010), deutscher Diplomat
 Gerard E. Caspary (1929–2008), US-amerikanischer Historiker deutscher Herkunft
 Helmut Caspary (1927–1985), deutscher Maler

 Marlies Caspary (* 1935), deutsche Badmintonspielerin
 Ralf Caspary (1937–2000), deutscher Badmintonspieler
 Robert Caspary (Johann Xaver Robert Caspary; 1818–1887), deutscher Botaniker
 Roland A. Caspary (1931–2013), deutscher Filmpolitiker
 Vera Caspary (1899–1987), US-amerikanische Schriftstellerin (Romane, Theaterstücke, Kurzgeschichten) und Drehbuchautorin
 Wilhelm Caspary (* 1937), deutscher Geodät
 Wolfgang Caspary (1940–2015), deutscher Mediziner

Siehe auch 
 Caspari
 Casparini
 Caspary-Brauerei, ehemalige Brauerei in Trier

Familienname
Deutscher Personenname